Джеймс Фредерик «Джимми» Хьюга (, , Саннисайд-Тахо-Сити, Калифорния, США — , Вейл, Колорадо, США) — американский горнолыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр в Инсбруке (1964) в слаломе.

Родился в семье эмигранта-баска из Южной Франции. В 1958 году в 15 лет он был приглашен в национальную сборную США, которую тренировал Боб Битти.

На зимних Играх в Инсбруке (1964) занял третье место в соревнованиях в слаломе. Помимо этого занял шестое место в слаломе и четвёртое место в комбинации на чемпионате мира 1966 в чилийском Портиль. На следующей Олимпиаде в Гренобле (1968) стал седьмым в слаломе и десятым в гигантском слаломе.

Окончил Университет штата Колорадо со степенью в области политологии. Работал в лыжном бизнесе, имел собственный магазин недалеко от озера Тахо.

Ссылки 
 
 Jimmie Heuga, 1943-2010, Vail Valley legend 
 Jimmie Heuga 

Горнолыжники США
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1968 года